En astronomía, se conoce como Gran Grieta (a veces llamada Grieta Oscura o, menos comúnmente, Río Oscuro) a una serie de nubes oscuras de polvo que significativamente oscurecen (extinguen) el centro y los sectores más radiales de la Vía Láctea desde la perspectiva de la Tierra.

Se encuentran a una distancia de entre 800 y 1.000 parsecs (2.600-3.300 años luz) de la Tierra. Se estima que las nubes contienen alrededor de 1 millón de masas solares de plasma y polvo.

Propiedades 
A simple vista, La Gran Grieta aparece como una franja oscura que divide la banda brillante de la Vía Láctea a lo largo, a través de cerca de un tercio de su extensión, y está flanqueado por carriles de numerosas estrellas.

Comenzando en la constelación de Cygnus, donde se le conoce como La Grieta de Cygnus o El Saco de Carbón del Norte, La Gran Grieta se extiende del Aquila hasta Ophiuchus, donde se ensancha; luego Sagitario, donde se oculta en el Centro Galáctico; y finalmente a Centaurus. Una de las regiones oscuras más importantes son la asociación Cygnus OB2, un gran cúmulo de estrellas jóvenes y una de las mayores regiones de formación de estrellas cerca de la Tierra. Una banda oscura similar se puede ver en las galaxias distantes, como NGC 891 en Andrómeda.

Galería

Véase también 
 Constelaciones

Notas

Referencias 
 
 
 
 Dark River, Wide Field by Rogelio Bernal Andreo, at APOD

Vía Láctea
Nebulosas oscuras